Luci Canini Gal (cònsol), cònsol el 37 aC
 Luci Canini Gal (cònsol sufecte), cònsol sufecte
 Luci Asini Gal II, cònsol l'any 62
 Luci Canini Gal (tribú), tribú de la plebs el 56 aC